sport żużlowy – dyscyplina sportu motorowego
 żużel – masa w hutnictwie
 żużel wielkopiecowy 
 żużel stalowniczy 
 żużel szybowy
 żużel Thomasa – mineralny nawóz fosforowy
 żużel wulkaniczny – zastygnięta lawa wulkaniczna

 Żużel – wieś na Ukrainie